V Sloveniji sta dva Brezniška potoka:
 Brezniški potok (Reka), levi pritok Reke izpod M. Lipoglava
 Brezniški potok (Drava), levi pritok Drave s Kozjaka